Prematuur, een bijvoeglijk naamwoord dat 'voor de rijpheid' of 'te vroeg' betekent, kan verwijzen naar: 

 Prematuur (geboorte), een aanduiding die aangeeft dat een baby te vroeg geboren is
 Prematuur (schaken), in het schaakspel een aanval opzetten zonder goed ontwikkelde stukken dan wel een voorbarige zet